Чарльз Хеберкорн (; , Германия — ноябрь , Сент-Луис) — американский борец, перетягиватель каната, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Хеберкорн сначала участвовал а перетягивании каната. Он входил в состав третьей команды США, которая заняла третье место и выиграла бронзовые медали.

В борьбе Хеберкорн соревновался только в категории до 65,8 кг. Он дошёл до четвертьфинала, где проиграл Альберту Зёрклю.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Умершие в Сент-Луисе
Борцы США
Перетягиватели каната США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1904 года
Перетягиватели каната на летних Олимпийских играх 1904 года